gmina Dobrzyń nad Wisłą – gmina wiejska, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
 gmina Golub-Dobrzyń – gmina wiejska, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie
dawne gminy:
 gmina Dobrzyń nad Drwęcą – dawna gmina wiejska, powiat rypiński, gubernia płocka

Zobacz też:
 gmina Dobryń
 gmina Dobrzyniewo Duże
 gmina Dobrzyniewo Kościelne